Proebster ist der Name von

 Erich Proebster (* 1929), Programmdirektor Hörfunk und Fernsehen des SFB
 Konstanze Proebster (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Su Proebster, deutsche Filmarchitektin
 Walter Proebster (1928–2020), deutscher Elektrotechniker und Informatiker